Томас Иван Григорьевич (нем. Thomas Johann Michael; 17 сентября 1770, Кобург — 1844) — российский историк, географ и статистик.

Биография 
Родился 17 сентября 1770 г. в семье Иоганна Петра Томаса. С 1783 г. учился в Кобургской гимназии. После окончания гимназии поступил в Галльский университет на факультет теологии в 1789 г. Далее с 1791 г. продолжал обучение в Йенском университете. Результатом обучения стало получение кандидатской степени по богословию в 1791 г. После получения степени работал домашним учителем, в связи с чем переехал в Дерпт. Там же в 1801 г. стал диаконом евангелическо-лютеранской церкви, прихода церкви Св. Иоанна. Параллельно являлся конректором училища.

Назначением в Императорский Казанский университет И. Г. Томас обязан попечителю университета - С. Я. Румовскому и А. К. Разумовскому, министру просвещения, которым учёный послал обращение с просьбой устройства в Казанском университете. Утверждение в должности ординарного профессора всеобщей истории, географии и статистики произошло 19 декабря 1810 г..

В вопросе получения должности в Казанском университете И. Г. Томасом Н. П. Загоскин высказывал следующие:

С 1811 по 1814 гг. И. Г. Томас был членом училищного комитета, а уже в 1813 г. секретарем Совета. По результатм комиссии 1816 г. М. Л. Магницкого в Казанском университете был уволен без права на пенсию. Продолжил свою деяятельность в должности пастора казанской евангелическо-лютеранской общины, параллельно занимал должность полкового проповедника. Информация о биографии И. Г. Томаса с 1823 г. неизвестна.

Семья 
И. Г. Томас был женат на Марии Елизавете Кёль. В их семье ещё до переезда в Казань был сын, а после переезда в 1805 году родились Густав и Адольф.  Их крёстными родителями стали Франц Ксаверий Броннер и жена профессора И.О. Брауна, Елизавета Карловна. Младшие сыновья И. Г. Томаса поступили на медицинский факультет Дерптского университета в 1823 г. На фронте погиб его сын Густав в 1828 г. Адольф, построив карьеру медика-хирурга, скончался в 1831 г. Про старшего сына И. Г. Томаса информация отсутствует.

Библиография

Литература

Ссылки 

 Статья на портале "RusDeutsch"
 Статья на сайте "Чувашской энциклопедии"
 Статья на официальном сайте Томского государственного университета

Примечания 

Историки России
Немцы в России
Кандидаты богословия